Родригес () — небольшой город в южной части Уругвая, на территории департамента Сан-Хосе.

География 
Город находится в восточной части департамента, к западу от реки Санта-Лусия, на высоте 30 метров над уровнем моря.
Родригес расположен на расстоянии приблизительно 15 километров к востоку от Сан-Хосе-де-Майо, административного центра департамента и на расстоянии 55 километров к северо-западу от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Монтевидео.

История 
Родригес возник как населённый пункт при железнодорожной станции. Получил статус сельского населённого пункта (Pueblo) 19 июля 1909 года. Получил статус малого города (Villa) 14 июня 1960 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 2 604 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая